Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Hans Kary e Fred McNair che hanno battuto in finale Paolo Bertolucci e Adriano Panatta 7-66, 5-7, 7-6(6).

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Arthur Ashe /  Tom Okker (primo turno)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (finale)
 Dick Crealy /  Onny Parun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1975